Ћуковац може да се односи на:

 Ћуковац (Прокупље), насеље у општини Прокупље, Република Србија.
 Ћуковац (Бојник), насеље у општини Бојник, Јабланички округ, Република Србија.
 Ћуковац (Врање), насеље града Врања, Пчињски округ, Република Србија.
 Ћуковац (Кнежево), насеље у општини Кнежево, Република Српска, БиХ.
 Ћуковац (Земун), део Земуна